Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 33-as, továbbá 33A, 33E, 33V, 33Y illetve C33-as, H33-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 33-as busz (Budapest)
 33A busz (Budapest)
 33-as busz (Budapest, 1949–1995)megszűnt
 33A busz (Budapest, 2008–2009)megszűnt
 33E busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt
 33V busz (Budapest, 1981–1984)megszűnt

 33-as busz (Debrecen)
 33E busz (Debrecen)
 33Y busz (Debrecen)megszűnt

 33-as busz (Dunaújváros)

 33-as busz (Győr)megszűnt

 33-as busz (Kaposvár)

 33-as busz (Miskolc)megszűnt
33A busz (Miskolc)megszűnt

 C33-as busz (Nagykanizsa)

 H33-as busz (Nyíregyháza)megszűnt

 33-as busz (Ózd)
 33A busz (Ózd)megszűnt

 33-as busz (Pécs)

 33-as busz (Sopron)

 33-as busz (Szeged)megszűnt
 33Y busz (Szeged)megszűnt

 33-as busz (Székesfehérvár)

 33-as busz (Szolnok)

 33-as busz (Tatabánya)